Хетагу́рово (), до 1968 года — Цунар (, от Цъус Нар — «Малый Нар») — село в Цхинвальском районе Южной Осетии. Названо в честь осетинского поэта Коста Хетагурова.

В пятистах метрах южнее села расположено озеро Цунаристба.

История 
Недалеко от Цхинвала было основано село Цунар (Хетагурово). Основали его Хетагуровы, Мамиевы, Бигулаевы — переселенцы из Нарского прихода; отсюда и название Цунар, т.е. Цус Нар — Малый Нар. 
Возле селения имеется Церковь Пресвятой Богородицы XIV века.

По сообщению REGNUM, в ходе военных действий в 2008 году грузинские формирования совершили военные преступления в селе. Согласно показаниям жителей, грузинские солдаты совершали изнасилования и давили людей гусеницами танков.

Human Rights Watch сообщила, что Грузия непропорционально применила в ходе боёв в селе в августе 2008 года системы залпового огня «Град», миномётный огонь и танковые подразделения, что, кроме потерь среди ополченцев, повлекло гибель по меньшей мере четверых мирных жителей. Однако организация отмечает, что якобы ни один из опрошенных местных жителей не обвинял грузинские войска, которые проводили обыски в деревне, в оскорблениях или недостойном обращении.

Село было освобождено в ночь с 8 на 9 августа передовой батальонной тактической группой под командованием Героя России капитана Ю. П. Яковлева, командира танковой роты 141-го отдельного танкового батальона 19-й Воронежско-Шумлинской Краснознамённой орденов Суворова и Трудового Красного Знамени мотострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказского военного округа.

В 2012 году Руководство Южной Осетии и российская делегация во главе с замминистра МЧС РФ Александром Волосовым, прибывшая в Республику на празднование 20-летия ввода российского миротворческого контингента, посетили осетинское подворье в селе Хетагурово (Цхинвальский район Южной Осетии). В ходе визита гостям продемонстрировали осетинский быт, обычаи и традиции. Югоосетинские творческие коллективы исполнили народные осетинские песни и танцы.

Озеро 
В 0,5 км к северу от село Хетагурова расположено озеро Цунаристба. Его площадь составляет 0,14 км², длина береговой линии 1,26 км, высота над уровнем моря 893,2 м. Используется для орошения.

Летом 2017 года началось строительство зоны отдыха вокруг озера.

Культура 
 В селе был создан народный театр, которым руководит актёр Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова Руслан Дзагоев.
 Парк культуры и отдыха им. Коста Хетагурова.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
 Памятник Коста Хетагурову.
 Памятник героям Второй мировой войны.

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
Разрушенная в ходе августского конфликта школа в селе — www.panoramio.com

Населённые пункты Цхинвальского района
Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)